François Dumont kan syfta på:

* François Dumont (1688–1729), fransk skulptör
 François Dumont (1751–1831), fransk miniatyrmålare
 François Dumont (född 1985), fransk klassisk pianist